Barre oder Barré steht für:
 Übungsstange beim Ballettunterricht, siehe Ballett #Klassische Technik
 Barre  (Einheit), altes spanisches Längenmaß
 ein Sand- oder Kiesriff im Flachwasserbereich einer Meeresküste, siehe Flachküste#Barre und Priel
 Barré, Spieltechnik bei Saiteninstrumenten
 Automobiles Barré, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Privatbrauerei Ernst Barre, mittelständische Brauerei aus Lübbecke

Barre oder Barré ist der Familienname folgender Personen:
 Adhémar Jean Claude Barré de Saint-Venant (1797–1886), französischer Ingenieur, Mathematiker und Physiker
 Alexandra Barré (* 1958), kanadische Kanutin
 Antonio Barré (16. Jahrhundert), italienischer Kirchenmusiker und Musikverleger
 Benjamin von Stuckrad-Barre (* 1975), deutscher Schriftsteller
 Denis Barré (* 1948), kanadischer Kanute
 Françoise Barré-Sinoussi (* 1947), französische Virologin und Nobelpreisträgerin
 Georges Barré (1886–1970), französischer Offizier, Generalleutnant
 Hamza Abdi Barre, somalischer Politiker
 Jean Barré (* 1945), kanadischer Kanute
 Jean-Alexandre Barré (1880–1967), französischer Neurologe
 John Barre († 1483), englischer Ritter
 Kamlo Barré (* 1968), französischer Jazzmusiker
 Kévin Barré (* 1990), französischer Fußballspieler 
 Leonardo Barré (um 1510–nach 1555), französischer Sänger und Komponist
 Louis Barré (1799–1857), französischer Anglist, Romanist und Lexikograf
 Martin Barre (* 1946), britischer Rockgitarrist
 Mylanie Barré (* 1979), kanadische Kanutin
 Odile Barre (* 1962), französische Seglerin
 Pascal Barré (* 1959), französischer Leichtathlet
 Patrick Barré (* 1959), französischer Leichtathlet

 Raymond Barre (1924–2007), französischer Politiker und Wirtschaftswissenschaftler
 Richard Barre (um 1130–1202), englischer Kleriker und Gelehrter
 Siad Barre (1919–1995), somalischer Politiker, Präsident Somalias von 1969 bis 1991
 Stéphane Barré (* 1970), französischer Ruderer

Barre ist der Name folgender Orte
in Frankreich
 Barre (Tarn), Gemeinde im Département Tarn
 Barre-des-Cévennes, Gemeinde im Département Lozère

in den Vereinigten Staaten
 Barre (Massachusetts)
 Barre (New York)
 Barre (Vermont), Gemeinde
 Barre (City), Stadt innerhalb der gleichnamigen Town in Vermont
 Barre (Wisconsin), Town(ship) im La Crosse County
 Barre Center, Orleans County, New York
 Barre Falls, Worcester County, Massachusetts
 Barre Mills, La Crosse County, Wisconsin
 Barre Plains, Worcester County, Massachusetts
 Wilkes-Barre, Pennsylvania
 Barre Circle Historic District, Park in Baltimore, Maryland
 Barre Common District, Park im Worcester County, Massachusetts
 Barre Downtown Historic District, Park im Washington County, Vermont
 Barre Field, Park im Hillsdale County, Michigan

National Register of Historic Places
 Barre Circle Historic District, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 83002926
 Barre City Hall and Opera House, in Barre, Vermont, ID-Nr. 73000198
 Barre Common District, in Barre, Massachusetts, ID-Nr. 76000298
 Barre Downtown Historic District, in Barre, Vermont, ID-Nr. 79000227

Siehe auch:
 La Barre
 Barres
 Barren
 Bare
 Barr (Begriffsklärung)
 Debarre